Le nom Dalton McGuinty est porté par les personnes suivantes :
Dalton McGuinty (1926-1990), un député provincial de la circonscription de Ottawa-Sud de 1987 à sa mort en 1990 ;
Dalton McGuinty, (né le  à Ottawa en Ontario), un avocat, chef du Parti libéral de l'Ontario (1996-2013) et premier ministre de l'Ontario (2003-2013), fils du précédent.

Voir aussi 
 David McGuinty, fils de Dalton McGuinty et frère de Dalton McGuinty, député fédéral de la circonscription de Ottawa-Sud depuis 2004